Antygon I Jednooki (382 p.n.e.-301 p.n.e.) – wódz Aleksandra Wielkiego, król Macedonii od 306 p.n.e.
 Antygon II Gonatas (ok. 319 p.n.e.-239 p.n.e.) – król Macedonii od 276 p.n.e.
 Antygon III Doson (ok. 263 p.n.e.- ok. 221 p.n.e.) – król Macedonii od 227 p.n.e.
 Antygon (zm. 37 p.n.e.) – król Judei od 40 p.n.e.
 Antygon z Karystos (III w. p.n.e.) – grecki pisarz okresu hellenistycznego